21-й розыгрыш Кубка Казахстана по мини-футболу проходит с 20 октября по 20 декабря 2016 года. В розыгрыше принимает участие 9 команд, в том числе 5 из Чемпионат РК и 4 клуба из Первой лиги.

Групповой этап 
20 октября — 25 октября 2016 года
В полуфинал из 2 групп проходило по 2 команды.

Группа А

Группа В

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Чемпионат Казахстана по мини-футболу 2016/2017

Соревнования по мини-футболу в Казахстане
2016 год в мини-футболе